Seznam polkov z zaporedno številko 78.

Seznam 
 Pehotni
 78. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 78. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 78. pehotni polk (Wehrmacht)
 78. strelski polk (ZSSR)
 78. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 78. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 78. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 78. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 78. artilerijski polk (Wehrmacht)
 78. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi